Juryj Astapienka (blr. Юрый Астапенка; ros. Юрий Остапенко; ur. 10 października 1990) – białoruski biegacz narciarski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 22 listopada 2009 roku, podczas zawodów FIS Race w rosyjskiej miejscowości Kirowsk, które wygrał na dystansie 10 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 11 lutego 2012 roku w Nové Město na Moravě, gdzie nie ukończył biegu na dystansie 30 km stylem klasycznym. Pucharowych punktów jeszcze nie wywalczył.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Urodzeni w 1990
Białoruscy biegacze narciarscy